Jurčevec är en ort i Kroatien.   Den ligger i länet Međimurje, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Zagreb. Jurčevec ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Jurčevec är platt. Den högsta punkten i närheten är Liepa Gorica,  meter över havet,  km söder om Jurčevec. Runt Jurčevec är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Varaždin,  km sydväst om Jurčevec. Trakten runt Jurčevec består till största delen av jordbruksmark.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Međimurje